U 1235 oder U-1235 bzw. 1235 steht für:

 U 1235 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.  
 U 1235 als Bezeichnung eines Medikaments registriert von der amerikanischen  von Food and Drug Administration.
 U 1235 als Bezeichnung des „ስ“ als Silbenzeichen Se zur Darstellung von Schrift im Unicodeblock Äthiopisch.

U1235